Lugar (divisão administrativa) — tipo de divisão administrativa usado em Portugal
 Lugar (geografia)
 Lugar fictício — local que não existe no mundo material, mas foi criado imaginariamente por um indivíduo ou um grupo
 Lugar geométrico